Тирел Рейсинг Организейшън () е отбор от Формула 1, основан е от пилота Кен Тирел, през 1964 година.

Най-голям успех постига през 70-те години на ХХ век, когато пилота Джеки Стюарт печели два пъти Световният шампионат на ФИА – Формула 1 и носи една шампионска титла при конструкторите. Последна победа екипа печели през 1983 година в състезанието за Голямата награда на САЩ.

През 1997 година екипа е закупен от БАР. Последното състезание в което се състезават е през 1998 година.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за Тирел

Двигатели доставяни за Тирел

Гуми доставяни за Тирел

Победи на Тирел във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт във Великобритания
Съри